Institut national du patrimoine (INP) peut désigner diverses institutions : 
 Institut national du patrimoine, une école française chargée du recrutement et de la formation des conservateurs du patrimoine et des restaurateurs d'art ;
 Institut national du patrimoine, un établissement public tunisien chargé de la préservation du patrimoine national.